Riberolles est un patronyme porté notamment par :

 Barthélemy-Jean de Riberolles (1787-1859), homme politique français ;
 Gilbert de Riberolles (1749-1828), homme politique français ;
 Jacques Riberolles (1929-1982), acteur français.

Homonymie de patronyme